Angelo Buccarello nació en Castrignano del Capo (Leuca), un pequeño pueblo en el sur de Italia, en 1942. Después de terminar sus estudios primarios y secundarios, entró en la Orden de la Santa Trinidad (OSST), el 17 de noviembre de 1955.

Formación 

Empezó el noviciado en 1959 y luego continuó sus estudios :

 Colegio en Livorno, Italia.
 Filosofía en el Colegio de San Crisogono en Roma.
 Teología en la Universidad Urbaniana en Roma.

Fue ordenado sacerdote el 28 de junio de 1968. El 11 de octubre de 1969, fue enviado en misión a Madagascar.

Su trabajo de misionero consistía sobre todo en acoger a la gente, ayudarlas, evangelizarlas e instruirlas en la fe, muchas veces visitando unas cincuenta comunidades cristianas en todo el país.
En 1981, el P. Angelo fue llamado a Antananarivo para formar a los jóvenes hermanos trinitarios de Madagascar. En 1983, el Cardenal lo nombró capellán de las cárceles de Antananarivo.

Su trabajo 

Fue nombrado «Capellán Católico de las Cárceles de Madagasca ». Como consecuencia, fundó el programa social de la ACP (Capellanía Católica de las Cárceles). El Centro de la ACP, nombrado Tonga Soa, les ha prestado un gran servicio a los encarcelados y sus familias.

La ACP está actualmente reconocida por el Gobierno de Madascar como una ONG, de la cual el P. Angelo es el presidente fundador. Ha trabajado en este campo hasta su partida de Madagascar en 2001. 
Con la ACP, su objetivo era el de ayudar a sus hermanos encarcelados, en particular a los más pobres, con sus necesidades vitales y legales; y además ayudarles a recobrar su dignidad, su bondad, su vocación.

El equipo de la ACP provee:
 Servicios alimentarios
 Ayuda médica
 Asistencia social
 Ayuda legal
 Rehabilitación de los encarcelados puestos en libertad
 Producción de carbón de la basura.

Otras acciones 

En 1987, el P. Angelo siguió con atención y ayudó a los «4Mi» : casi 250 niños, de entre 4 y 12 años de edad, socorridos de las calles de Antananarivo y recogidos dentro de un matadero, casi sin ninguna ayuda. En esa ocasión, invitó a la Congregación de las «Hermanas Ursulinas» a abrir el Centro «Marie Angèle» para acoger, por lo menos, a las niñas más jóvenes. Este centro todavía existe hoy día.

Después, abrió centros para los hijos de los presos en Amboditsiry, Andranobevava, Analamahitsy, Fenomanana, Anjiro, y también para los presos más desnutridos de Androndra.
Después de 32 años en Madagascar, 20 de ellos en Antananarivo, el P. Angelo fue elegido y nombrado consejero general de la Orden Trinitaria, en julio de 2001, en Roma (Italia). Más tarde fue nombrado presidente de la Solidaridad Internacional Trinitaria, un organismo con el objetivo de liberación.

Condecoraciones y premios 

En diciembre de 1996, el P. Angelo recibió el premio de los Derechos Humanos de parte del Presidente de la República Francesa, Jacques Chirac.

Fue nombrado miembro de la Comisión Nacional Malgache de los Derechos Humanos, y condecorado Caballero y Oficial del «Ordre National Malgache».

Su gran proeza: Madagascar ha sido el único país del mundo en el que, en ocasión del Año Jubilar 2000, año de la reconciliación y de la remisión de deudas, puso en libertad a casi 3.000 encarcelados, en señal de clemencia, gracias a la fe y a la tenacidad del P. Angelo y del grupo «Rêve 2000» que él había fundado, y también gracias a la buena reacción de los obispos y del Gobierno de Italia

Referencias 

Buccarello, Angelo
Trinitarios de Italia
Alumnado de la Pontificia Universidad Urbaniana
Sacerdotes católicos de Italia del siglo XXI
Monjes cristianos de Italia del siglo XX
Monjes cristianos de Italia del siglo XXI
Nacidos en la provincia de Lecce